Die Liste französischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den französischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft;
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 
Im Nahschach sind 48 Großmeister (darunter als einzige Frau Marie Sebag), 115 Internationale Meister (darunter mit Silvia Collas, Deimantė Cornette, Pauline Guichard, Sophie Milliet, Anastassija Sawina und Almira Scripcenco sechs Frauen), 13 Großmeisterinnen der Frauen und 16 Internationale Meisterinnen der Frauen für den französischen Schachverband spielberechtigt. Zwölf Großmeister, sechs Internationale Meister und zwei Internationale Meisterinnen der Frauen sind nicht mehr für den französischen Schachverband spielberechtigt, vier Großmeister, sechs Internationale Meister, eine Großmeisterin der Frauen, eine Ehren-Großmeisterin der Frauen und zwei Internationale Meisterinnen der Frauen sind bereits verstorben. Alexander Aljechin war von 1927 bis 1935 und von 1937 bis 1946 Weltmeister, Boris Spasski von 1969 bis 1972.

Im Fernschach haben 8 französische Spieler den Titel eines Großmeisters, 24 den eines Verdienten Internationalen Meisters, 32 den eines Internationalen Meisters (darunter mit Melissa Broudin und Jacqueline Roos zwei Frauen), zwei den eines Großmeisters der Frauen und zwei den eines Internationalen Meisters der Frauen erworben. Von diesen sind ein Großmeister, ein Verdienter Internationaler Meister, drei Internationale Meister, eine Großmeisterin der Frauen und eine Internationale Meisterin der Frauen bereits verstorben. Christophe Léotard gewann die 19. Fernschach-Weltmeisterschaft.

Die französische Einzelmeisterschaften wurde 93 mal, die französische Meisterschaft der Frauen 64 mal ausgespielt. Rekordmeister ist Étienne Bacrot mit acht Titeln, den Wettbewerb der Frauen entschieden Sophie Milliet und Almira Scripcenco mit je sechs Titeln am häufigsten für sich.

Weitere 16 französische Spieler erreichten vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2499.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, HWGM = Ehren-Großmeisterin der Frauen, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen)
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister, LGM = Großmeisterin der Frauen, LIM = Internationale Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung.
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen französischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen französischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine französische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 3. März 2023.

Siehe auch 
 Liste der französischen Meister im Schach

Weblinks 

 Französische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Französische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv)
 Titelträger im Fernschach (englisch)
 Übersicht der französischen Meister (französisch)
 Übersicht der französischen Meisterinnen der Frauen (französisch)
 Biographien einiger bekannter französischer Schachspieler (französisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Frankreich
Frankreich